Manicotto – accessorio di abbigliamento
 Manicotto – oggetto usato per congiungere fra loro due o più tubi
 Manicotto d'imbarco – connettore mobile chiuso che collega un gate di un terminal aeroportuale ad un aereo
 Manicotto di ghiaccio – strato di ghiaccio che si forma intorno a cavi o oggetti cilindrici
 Manicotto di Boemia – dolce ungherese

Altri progetti